Clwyd peut désigner :
 la Clwyd, une rivière du nord du pays de Galles se jetant à la mer à Rhyl ;
 le Dyffryn Clwyd (« Val de la Clwyd » en français), la vallée de la rivière précédente ;
 le comté préservé de la Clwyd, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996.